Dacia kan syfta på:

 Dacia – en romersk provins vid svarta havet, se Dakien
 Automobile Dacia – ett rumänskt bilmärke
ett latinskt namn för Danmark (Skandinavien) omkring år 1000 
 Dacia (dominikanorden) – dominikanordens provins i Skandinavien
Dacia (franciskanorden) – franciskanordens provins i Skandinavien
en kyrkoprovins i Skandinavien med säte i Lund, se Lunds kyrkoprovins